OCB steht für

 Odet Cascadec Bolloré, heute Bolloré, ein französischer Mischkonzern
 Offset Codebook Mode, eine Betriebsart für authentifizierend verschlüsselnde Blockchiffren, siehe Authenticated Encryption
 Oligoklonale Banden (engl. Oligoclonal band), Immunglobuline in der isoelektrischen Fokussierung
 Oxygen Cost of Breathing, OCB, den Sauerstoffverbrauch der Atemmuskulatur

OCB